Pomezná bezeichnet

 Pomezná (Halže), Wüstung in der Gemeinde Halže, Tschechien
 Pomezná (Libá), Wüstung in der Gemeinde Libá, Tschechien